Farrenberg ist der Name folgender Erhebungen:

 Farrenberg (820 m), Tafelberg bei Mössingen
 Farrenberg (Hochscheid) (390 m), Ausläufer des Hochscheids bei Oberwürzbach
 Farrenberg (Dexheim) (rund 210 m) bei Dexheim im Rheinhessischen Hügelland
 Farrenberg (Pfalz) (489 m) bei Oberotterbach
 Farrenberg (1049 m) deutscher Name der Myslivna im Gratzener Bergland